Буш, Вильгельм:
 Буш, Вильгельм (1832—1908) — немецкий рисовальщик и поэт-юморист.
 Буш, Вильгельм (1897—1966) — немецкий евангелический пастор, проповедник и писатель.
 Буш, Вильгельм (1826—1881) — немецкий хирург.
 Буш, Вильгельм (1788—1851) — немецкий хирург, акушер.